Turbo е десети студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Албумът е записан в Compass Point Studios на Бахамските острови и е миксиран в периода януари – февруари 1986 г., в Record Plant Studios, Лос Анджелис, Калифорния. Turbo е пре-издаден през 2002 г. Това е първият албум, в който групата използва китарен синтезатор.

След успеха на Defenders of the Faith, Judas Priest са на върха на славата си. Въпреки това от Columbia искат да увеличат продажбите и това довежда до създаването на двойния албум Twin Turbos, който никога не бива издаден. Вместо това е разделен на две като Turbo съдържа по-комерсиалните парчета. След като става платинен по продажби (24 юли 1987 г.) е издаден и лайф албум от последвалото албума турне.

Turbo Lover е включена в американското издание на играта за PlayStation 2 Gran Turismo 3, издадена през 2001 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Дейв Холънд – барабани

Допълнителен персонал 
 Джеф Мартин – бек вокали в "Wild Nights, Hot & Crazy Days"

Песни 
Всички песни са написани от Роб Халфорд, Кенет Даунинг и Глен Типтън.

Бонус песни от 2002 
 All Fired Up – 4:45
 Locked In (Live) – 4:24

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1986 година